Бенци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бенци, Оресте (1925—2007) — католический священник, религиозный писатель.
 Бенци, Роберто (род. 1937) — французский дирижёр.
 См. также 
 Бенц